Niemisjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niemisjärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Niemisjärvi (sjö, lat 62,25, long 26,38), 

Robotskapade Finlandförgreningar